SAZAS letna lestvica najbolj predvajanih slovenskih skladb 2005, ki vključuje le domače izvajalce za dve TOP 50 lestvici: reparticijski razred 100 (nacionalni radio) in razred 110 (komercialne postaje).

Kategorija 
Celotna lestvica obeh kategorij obsega Top 50 slovenskih skladb leta 2005.

Razred 100: nacionalni radio

Razred 110: komercialni radio

Sklici in opombe 

2005 v glasbi
2005 v Sloveniji